Deutsche Vereinigung ist:

 der gängige Name der Deutschen Vereinigung für Posen und Pommerellen
 ein Synonym für die Bestrebungen zur Deutschen Einigung, insbesondere die Deutsche Reichsgründung 1871
 ein Synonym für die deutsche Wiedervereinigung 1990
 eine 1908 ins Leben gerufene, gegen die Zentrumspartei gerichtete Vereinigung so genannter „Nationalkatholiken“ um Wilhelm von und zu Hoensbroech und Leo von Savigny, die die Zeitschrift Deutsche Wacht herausgab